Антон Середа:
 Середа, Антон Владимирович (род. 1980) — российский футболист.
 Середа, Антон Фомич (1890—1961) — украинский советский график и мастер декоративно-прикладного искусства, педагог.
 Середа, Антон (род. 1979) — эстонский футболист.